Az Amadeus (Amadeusz) egy latin eredetű férfikeresztnév.

Személyek
 Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák zeneszerző
 VI. Amadé (Amadeusz) (1343–1383), Savoya grófja

Művészet 
 Amadeus (1979), Peter Schaffer darabja
 Amadeus (1984), Miloš Forman filmje
 A kis Amadeus (2006), német televíziós rajzfilmsorozat